Granadino – abitanti di Granada (Antioquia)
Granadino – abitanti di Provincia di Granada